Nemertea, az egyik állattörzs, a zsinórférgek latin elnevezése
Nemertea, falu Romániában